Куриловцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куриловцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Куриловцы — село в Жмеринском районе Винницкой области.